Debye se lahko nanaša na:

 Peter Joseph William Debye, nizozemsko-ameriški kemik in fizik (1884-1966)
 debye - enota za električni dipolni moment